Mahmut Bušatlija (narodni heroj), 
Mahmut-paša Bušatlija, osmanski vojskovođa